A Isthmian League é uma liga regional masculina britânica que é feita sobre a Grande Londres, Leste da Inglaterra e Sudeste da Inglaterra. Junto com a Southern League e a Northern League, ela forma a sétima e a oitava liga do sistema de ligas de futebol da Inglaterra.

Ver também 
 Lista de campeões do futebol inglês
 Sistema de ligas de futebol de Inglaterra
 Football League First Division 
 National League System
 Football League
 Copa da Inglaterra
 Copa da Liga Inglesa
 Supercopa da Inglaterra
 Premier League
 Campeonato Inglês - 2ª Divisão
 Campeonato Inglês - 3ª Divisão
 Campeonato Inglês - 4ª Divisão
 Campeonato Inglês - 5ª Divisão
 Northern Premier League

Campeonato Inglês de Futebol
Competições de futebol da Inglaterra
Futebol da Inglaterra